Mužská čtyřhra BNP Paribas Open 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár John Isner a Jack Sock, jehož členové nestartovali společně. Sock se turnaje nezúčastnil pro zranění. Isner nastoupil s krajanem Samem Querreyem. V úvodním kole však podlehli Francouzům Herbertovi s Mahutem.

Vítězem se stal nenasazený chorvatsko-argentinský pár Nikola Mektić a Horacio Zeballos, který ve finále za 1.28 hodin zdolal polsko-brazilské turnajové šestky Łukasze Kubota s Marcelem Melem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jako pár odehráli teprve druhý turnaj v kariéře. Již ve druhém kole se ocitli na hraně vyřazení, když Herbertovi s Mahutem odvrátli dva mečboly. Mektić vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zeballose to bylo dvanácté takové turnajové vítězství. Žádný Chorvat ani Argentinec nevyhrál v předchozí historii Indian Wells Masters mužskou čtyřhru.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2019